Dirnberger ist der Familienname von:

 Alfons Dirnberger (1941–2022), österreichischer Fußballspieler
 Alfred Dirnberger (* 1951), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Alois Dirnberger (1823–1897), deutscher Maler
 Erwin Dirnberger (* 1957), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Franz Xaver Dirnberger (1809–1875), deutscher römisch-katholischer Theologe, und Hochschullehrer
 Jakob Dirnberger (* 1980), österreichischer Squashspieler
 Josef Dirnberger (1872–1937), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Sebastian Dirnberger (* 1997), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dirnberg
 Dürnberger